CS Grevenmacher is een Luxemburgse voetbalclub uit Grevenmacher.

De club werd in 1909 opgericht als Stade Mosellan, de huidige naam werd in 1919 aangenomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog toen het land bezet werd door de Duitsers werd de club verduitst tot FK Grevenmacher maar na de oorlog nam de club de oude naam weer aan.

In 1949 speelde de club voor de eerste keer in de hoogste klasse. Van 1994 tot 2002 eindigde de club zeven keer op de tweede plaats en in 2003 werd de tot nu toe enige landstitel binnen gehaald. In 2016 degradeerde de club naar de Éirepromotioun. Twee jaar later zelfs naar de 1. Divisioun.

Erelijst 
Landskampioen
 Winnaar (1): 2003
Beker van Luxemburg
 Winnaar (4): 1995, 1998, 2003, 2008
 Finalist (4): 1951, 1953, 1954, 1959

Eindklasseringen vanaf 1946
<div style="overflow-x:auto;">

|}

CS Grevenmacher in Europa 

CS Grevenmacher speelt sinds 1994 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2003/04
Europa League (3x)
2009/10, 2010/11, 2012/13
Europacup II (2x)
1995/96, 1998/99
UEFA Cup (7x)
1994/95, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2008/09
Intertoto Cup (2x)
2004, 2006

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
 CS Grevenmacher officiële website